Schinz — обозначение имени биолога-систематика, используемое при цитировании названий описанных им организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Шинц, Ханс (, 1858—1941) — швейцарский ботаник
 Шинц, Генрих Рудольф (, 1777—1861) — швейцарский зоолог